Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 616 dans le monde.

 Route 616 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 616 en Finlande
 Route nationale 616 en France